Dyes ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dyes (1859–1938), deutscher Verwaltungsbeamter
 August Dyes (1813–1899), deutscher Arzt und Autor
 Eduard Dyes (1853–1928), preußischer Generalmajor
 Wilhelm August Dyes (1872– ), wissenschaftlich-technischer Berater

Dyes steht für

 Dyes & Co. (Hannover), eine um 1901 errichtete Fabrik der Firma Dyes & Co.
 Dyes & Co., später auch Hayworth Dyes, u. a. von Otto-Ferdinand und Gottfried Hermann Dyes gegründeter Büromöbelhersteller

Siehe auch:
 Dies